ItalDesign-Giugiaro S.p.A (более известная как ItalDesign) — инжиниринговая компания и одно из самых известных в мире дизайн-бюро, которая в основном, известна своими дизайн-проектами для автомобильной отрасли, а также рядом проектов в области промышленного дизайна (FMCG, бытовая техника и т.д.) Штаб-квартира компании располагается в Монкальери (Италия). 

ItalDesign была основана в 1968 году с названием Studi Italiani Realizzazione Prototipi S.p.A, тесно сотрудничала с Volkswagen. Сегодня ItalDesign известна благодаря работе её филиала, Giugiaro Design, которым владеет известный автомобильный дизайнер Джорджетто Джуджаро. ItalDesign также занимается автомобильной техникой, созданием прототипов и услугами по тестированию.

9 августа 2010 года немецкий концерн Volkswagen купил 90,1% акций итальянского дизайн-бюро, включая права на торговые марки и патенты. Оставшиеся акции были проданы AUDI (бренд принадлежит концерну Volkswagen) в 2015 году.

Деятельность 
ItalDesign были задействованы в разработке широкого спектра концепт-каров, а также производстве автомобилей с момента основания компании в 1968 году.

 Alfa Romeo Alfasud
 Alfa Romeo Scighera
 Alfa Romeo Brera
 Alfa Romeo Spider
 Aztec—1988 Convertible
 BMW Nazca C2
 BMW Nazca C2 Spider
 Brilliance BS6
 Bugatti EB118 Concept
 Bugatti EB218 Concept
 Chevrolet Corvette—2003 Moray Concept
 Daewoo Leganza
 Daewoo Matiz
 Daewoo Lanos
 Daewoo Kalos Dream Concept
 Daewoo Kalos
 De Lorean DMC-12
 Ferrari GG50

 Fiat 850 Sport Coupe
 Fiat Grande Punto
 Fiat Panda 1980
 Fiat Punto 1993
 Fiat Sedici
 Fiat Uno
 Ford Mustang—1965 by Bertone, Giugiaro 2007
 FSO Polonez — in 1978
 Hyundai Pony
 Hyundai Sonata
 Isuzu Piazza
 ItalDesign Parcour
 Lamborghini Calà
 Lancia Delta
 Lancia Megagamma
 Lotus Esprit—1972 Concept
 Maserati 3200 GT
 Maserati Coupe

 Maserati Quattroporte
 Morris Ital
 Quaranta Concept
 Scighera
 Saab 9000
 SsangYong New Actyon (C200 Concept)
 SsangYong Rexton
 Suzuki SX4
 Subaru SVX
 SEAT Toledo
 Toyota Alessandro Volta
 Toyota Aristo / Lexus GS
 Volkswagen Golf Mk1
 Volkswagen Käfer
 Volkswagen Scirocco Mk 1
 Volkswagen Nardo Concept
 Zastava Florida

Собственники 
25 мая 2010 года 90,1% акций ItalDesign Giugiaro было выкуплено итальянской Lamborghini Holding, чьей материнской компанией является Audi AG, в свою очередь входящая в состав Volkswagen Group. Таким образом, собственником ателье фактически стал немецкий Volkswagen. Оставшаяся доля акций принадлежит семье одного из основателей ItalDesign Джорджетто Джуджаро.

По итогам сделки руководитель подразделения автомобильного дизайна ItalDesign Giugiaro Фабрицио Джуджаро заявил, что все текущие проекты, не относящиеся к заданиям от Volkswagen Group, будут выполнены в полном объёме и на условиях коммерческой тайны.

Примечания

Ссылки 
 

Компании Италии
Volkswagen